

События 
	
	
 Соправитель своего отца Людовика VII с 1179 года, Филипп II после него становится королём Франции. Успешная борьба с коалицией Фландрии, Лотарингии, Англии и Германии.
 Антифеодальное восстание в Сконе (Дания).
 В Норвегии Сверрир Сигурдссон нанёс поражение королю Магнусу V.
 Первые письменные упоминания о Виттенберге и Эйзенахе (Германия).
 Присоединение небольших земель вокруг Линца к Австрии.
 Фридрих Барбаросса подавляет мятеж гвельфов во главе с Генрихом Львом и лишает Генриха его владений Баварии и Саксонии. Оттон VI Виттельсбах, граф Шейерн, становится герцогом Баварии как Оттон I.
 Польская знать признаёт Казимира Справедливого правителем всей страны.
 Разорение Дмитрова черниговским князем Святославом Всеволодовичем в ходе его войны со Всеволодом Большое Гнездо.
 Черниговский князь Святослав Всеволодович овладел городом Киевом в союзе с половцами.
 Управление при одиннадцатилетнем Алексее Комнине, сыне умершего Мануила I оказывается в руках императрицы Марии и её фаворита протосеваста Алексея Комнина, племянника Мануила.
 Балдуин Ибелин посещает Константинополь.
 Салах ад-Дин заключил союз с румским султаном Кылыч-Арсланом II.
 Город Луанг-Прабанг в Лаосе (тогда Сенг-Донг) добивается независимости от кхмеров.
 Минамото-но Ёритомо превращает Камакуру в свою резиденцию.
 В Японии началась война Минамото и Тайра.

Вступили на престол 
 Герцогство Бавария — Оттон I (1180—1183). Правление Виттельсбахов в Баварии (1180—1918).
 Багдадский халифат Аббасидов — халиф Ахмад ан-Насир Лидиниллах (1180—1225).
 Босния — бан Кулин (1180—1204).
 Византия — император Алексей II Комнин (1180—1183).
 Королевство Франция — король Филипп II Август (1180—1223).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1180 году
 1 июня — Беренгария, королева Кастилии.
 Го-Тоба, японский император (1183—1198), поэт.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1180 году
 18 января — Олег Святославич, князь Путивльский (1157—1159), Курский (1159—1164), Новгород-Северский (с 1164), сын Святослава Ольговича Черниговского.
 13 июня — Мстислав Ростиславич Храбрый, князь новгородский (1179—1180), сын Великого князя киевского Ростислава Мстиславича, святой Русской Церкви.
 18 сентября — Людовик VII (король Франции) (1137—1180).
 24 сентября — Мануил I Комнин, византийский император (1143—1180).
 25 октября — Иоанн Солсберийский, французский схоластик.
 Ибн Дауд (Авраам бен Давид Галеви), богослов-философ и историк.
 Иннокентий III (антипапа) (убит).
 Констанция Французская, дочь короля Людовика VI.
 аль-Мустади, багдадский халиф (1170—1180).
 Роман Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича; князь Смоленский, Новгородский и великий князь Киевский (1172—1174, 1175—1177).
 Чжан Ши, учёный-неоконфуцианец.
 Ярополк Ростиславич, Великий князь Владимирский (1174—1175), сын князя Ростислава Юрьевича.

См. также